Die Saison 2002/03 war die 21. Austragung der höchsten finnischen Fraueneishockeyliga, der Naisten SM-sarja. Die Meisterschaft gewannen zum fünften Mal in Folge die Espoo Blues. Die Ligadurchführung erfolgte durch den finnischen Eishockeybund Suomen Jääkiekkoliitto.

Modus 
Jede Mannschaft spielte eine Hauptrunde mit 12 Spielen. Für einen Sieg gab es 2 Punkte, für ein Unentschieden einen. Einige Spiele gingen in die Verlängerung, gab es einen Sieger, erhielt er auch 2 Punkte, der Verlierer keinen. Die ersten vier Mannschaften der Vorrunde spielten in einer doppelten Finalrunde um die Plätze. Dabei wurden die Punkte und Tore der Hauptrunde mitgenommen. Play-off-, Viertel- und Halbfinale wurden im Modus Best-of-Three, das Finale im Modus Best-of-Five ausgespielt.

Hauptrunde 
In der Hauptrunde wurde eine Einfachrunde (Hin- und Rückspiel) gespielt. Die ersten sechs Mannschaften qualifizierten sich für die Finalrunde, die beiden Letzten mussten in die Relegationsrunde. Der Letzte der Finalrunde spielte gegen den besten der Division 1 um die Möglichkeit, in das Viertelfinale zu kommen.
Die anderen drei Mannschaften spielten mit dem Qualifikanten im Viertelfinale. Die beiden Sieger traten gegen die bereits Qualifizierten, den Erst- und den Zweitplatzierten der Finalrunde im Halbfinale an.

Kreuztabelle 

Anm.:1 Mindestens ein Drittelergebnis der Tampere Ilves ist in der Quelle falsch angegeben.

Hauptrundentabelle

Beste Scorerinnen

Finalrunde

Kreuztabelle 

Anm. 1: Drittelergebnisse in der Quelle sind offensichtlich falsch.

Finalrundentabelle

Abschlusstabelle

Play-Offs

Qualifikation zum Viertelfinale

Viertelfinale

Halbfinale 
Die Halbfinalserie fand im Modus Best-of-Three statt.

Spiel um Platz 3 
Um den dritten Platz wurde lediglich ein Spiel ausgetragen.

Finale 
Die Finalserie wurde im Modus Best-of-Five ausgetragen. Die Blues hatten als Besserplatzierte zuerst Heimrecht.

Beste Scorerinnen

Relegation 
In der Relegation spielten die beiden Mannschaften der Naisten SM-sarja, Ilves Ylojärvi und KS Noux Espoo, die die Finalrunde nicht erreichten, gegen die fünf Mannschaften der I-Divisioona, die sich qualifizierten, um die beiden Relegationsplätze.

Der Erstplatzierte TPS Turku erreichte den Aufstieg in die Naisten SM-Sarja, Ilves Ylöjärvi konnte die Klasse halten, während KS Noux Espoo abstieg. TPS errang zudem das Recht, in der aktuellen Liga in einem Viertelfinalvergleich um den Einzug in das Halbfinale zu spielen.

Weblinks 
 Championnat féminin de Finlande 2002/03 auf passionhockey.com

2002
Eishockeysaison 2002/03